А́скино () — село, административный центр А́скинского муниципального района Республики Башкортостан Российской Федерации, а также центр Аскинского сельсовета.

Аскино — самый крупный населённый пункт в районе. Население —  чел. ().

История 
Населённый пункт основан в 1630 году ясачными крестьянами — выходцами из различных волостей Осинского уезда Пермской губернии.

К 1865 году село Аскино насчитывало порядка 1,6 тыс. душ согласно переписи 1857 года и до образования Уфимской губернии относилось к Бирскому уезду Оренбургской губернии.

В «Списке населенных мест по сведениям 1870 года», изданном в 1877 году, населённый пункт упомянут как село Аскин 1-го стана Бирского уезда Уфимской губернии. Располагалось при речках Аскинке и Бурме, на Кунгурском почтовом тракте из Уфы, в 110 верстах от уездного города Бирска. В селе, в 345 дворах жили 1881 человек (914 мужчин и 967 женщин, русские, евреи, татары), были православная церковь, старообрядческая молельня, почтовая станция, волостное правление, становая квартира, 2 училища, маслобойный завод, 3 водяные мельницы, 25 лавок, базары по пятницам, ярмарки 9 мая и 27 сентября. Жители занимались пчеловодством, извозничеством и кузнечным ремеслом.

В 1930 году с заменой кантонно-волостного территориального деления Башкирии районным, был создан Аскинский район, районным центром которого стало село Аскино.

Население 

 Национальный состав
Согласно переписи 2002 года, преобладающие национальности — башкиры (53,4 %), татары (23,3 %), русские (20,6 %).

Радио 
 66,53 — Ашкадар
 100,2 — Спутник 107 ФМ
 101,4 — Юлдаш

Телевидение 
 Первый канал
 Россия 1 / ГТРК Башкортостан
 БСТ
 Россия 2
 Россия К

Русская православная церковь 
Свято-Никольский храм, построен в 1803 г.

Люди связанные с селом 
 Анатолий Александрович Смородинцев (1901—1986), разработавший и внедривший (вместе с Михаилом Петровичем Чумаковым) вакцину против полиомиелита.
 Маточкин Семен Васильевич — Работал директором ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат», кандидат экономических наук. В 1969—1970 г. — Председатель комитета по физкультуре и спорту при исполкоме райсовета, с. Аскино БАССР. 1970—1976 г. — Инструктор по оргмассовой работе райисполкома, с. Аскино БАССР. 1976—1978 г. — Председатель райкома профсоюза работников сельского хозяйства, с. Аскино БАССР.
 Федор Александрович Кащеев (1934—2020), один из основателей школы живописи Башкортостана. Родился здесь в 1934 году 
 Шаретдинов Эдуард Фавзиевич — Председатель Комиссии ВС РБ по вопросам законодательства, законности и правопорядка, депутат Законодательной Палаты Госсобрания РБ (1995—1999). Родился в 1947 г. в с. Аскино Аскинского района БАССР.
 Владимир Иванович Герасимов, поэт. 
 Казаков, Степан Александрович (1914—1964) — начальник разведки дивизиона 156-го гвардейского артиллерийского полка (77-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии лейтенант, Герой Советского Союза.
 Игошев, Владимир Александрович (1921—2007) — живописец, Народный художник СССР (1991). Народный художник РСФСР (1961). Заслуженный художник РСФСР. Лауреат Государственной премии России им. И. Е. Репина в 2001 г.. Член Союза художников СССР (1944). Участник Великой Отечественной войны.
 Казаков, Степан Александрович (1914—1964) — Герой Советского Союза; похоронен в Аскино.

Галерея 
Церковь Николая Чудотворца в Аскино

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального района Аскинский район Республики Башкортостан
 Село Аскино на портале Генеалогия и архивы
 
 

Населённые пункты Аскинского района
Районные центры Башкортостана